Хи́етаниеми () — финская фамилия и топоним.

  (1958—2009) — финский историк и философ.
 Хиетаниеми, Рами (род. 1982) — финский борец греко-римского стиля.

См. также 
 Хиетаниеми (кладбище)
  — район в Хельсинки